Черкасово — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Черкасово — деревня в Миорском районе Витебской области.
 Черкасово — деревня в Оршанском районе Витебской области.

Россия 
 Черкасово — село в Кытмановском районе Алтайского края.
 Черкасово — деревня в Петушинском районе Владимирской области.
 Черкасово — село в Юрьев-Польском районе Владимирской области.
 Черкасово — деревня в Малоярославецком районе Калужской области.
 Черкасово — деревня в Ферзиковском районе Калужской области.
 Черкасово — посёлок в Выборгском районе Ленинградской области.
 Черкасово — деревня в Медведевском районе Марий Эл.
 Черкасово — деревня в Великолукском районе Псковской области.
 Черкасово — село в Елабужском районе Татарстана.
 Черкасово — деревня в Молоковском районе Тверской области.
 Черкасово — село в Красноармейском районе Челябинской области.
 Черкасово — село в Брейтовском районе Ярославской области.
 Черкасово — деревня в Угличском районе Ярославской области.
 Черкасово — деревня в Ярославском районе Ярославской области.

См. также 
 Верхне-Черкасово